O Campeonato Mundial de Triatlo de 1998 foi a 10º edição do evento máximo do triatlo, aconteceu em Lausana, Suíça no dia 29-30 de agosto, organizado pela International Triathlon Union (ITU).

Resultados

Masculino

Feminino

Junior masculino

Junior feminino

1998
1998 no triatlo
Desporto na Suíça em 1998